Erkki Lehtonen, finski hokejist, * 9. januar 1957, Tampere, Finska.

Lehtonen je večino svoje kariere igral za klub Tappara Tampere v finski ligi, skupno dvanajst sezon. S klubom je šestkrat osvojil naslov finskega državnega prvaka, v sezonah 1978/79, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1986/87 in 1987/88, skupno pa je v finski ligi odigral 477 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 206 golov in 301 podaj, ter 81 tekem končnice, na katerih je dosegel 37 golov in 42 podaj. Ob tem je igral še po eno sezono za kluba Bellingham Ice Hawks v ligi BCJHL in Berlin Capitals v nemški ligi. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo, in enem svetovnem prvenstvu. Za reprezentanco je skupno odigral 65 tekem, na katerih je dosegel deset golov in sedemnajst podaj. Leta 1997 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Bellingham Ice Hawks
| BCJHL
| 76/77
|
| 68
| 32
| 85
| 117
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 77/78
|
| 36
| 8
| 7
| 15
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 78/79
|
| 34
| 8
| 10
| 18
|
| 17
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 79/80
|
| 36
| 17
| 25
| 42
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 80/81
|
| 36
| 13
| 28
| 41
|
| 22
|
| 8
| 2
| 5
| 7
|
| 0
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 81/82
|
| 36
| 19
| 22
| 41
|
| 8
|
| 11
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 5
| 4
| 9
|
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 83/84
|
| 35
| 18
| 30
| 48
|
| 22
|
| 9
| 8
| 3
| 11
|
| 0
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 85/86
|
| 36
| 26
| 22
| 48
|
| 4
|
| 8
| 5
| 6
| 11
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 3
| 4
| 7
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 86/87
|
| 37
| 18
| 28
| 46
| +17
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 17
| 33
| 50
|
| 25
|
| 10
| 7
| 12
| 19
|
| 4
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 4
| 6
| 10
| +5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berlin Capitals
| Nemška liga
| 88/89
|
| 27
| 8
| 25
| 33
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 89/90
|
| 44
| 18
| 40
| 58
| +21
| 10
|
| 7
| 1
| 6
| 7
| -3
| 0
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 90/91
|
| 31
| 10
| 7
| 17
| -5
| 2
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 518
| bgcolor="#7FFF00" | 219
| bgcolor="#7FFF00" | 372
| bgcolor="#7FFF00" | 591
| bgcolor="#7FFF00" | +35
| bgcolor="#7FFF00" | 175
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 10
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Finski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Bellingham Ice Hawks
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti Berlin Capitals
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih